Коновал:

 Коновал — лекарь, традиционно занимавшийся лечением домашней скотины в русских деревнях.
 Коновал, Владимир Иванович (1940-2014) — строитель, Герой Социалистического Труда.
 Коновал, Карин (род. 1961) — американская актриса.
 Коновал, Филипп (1888—1959) — канадец украинского происхождения, кавалер Креста Виктории.